Hurja kan avse :

Hurja (torpedbåt, 1943) – en finländsk motortorpedbåt
Hurja (torpedbåt, 1917) – en finländsk motortorpedbåt
Hurja-klass – en torpedbåtsklass, se H-klass (torpedbåt)